European Touring Car Cup 2015 – jedenasta edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składa się ona z sześciu rund na torach Hungaroring, Circuit Paul Ricard, Slovakiaring, Masaryk Circuit, Circuit Zolder oraz na torze Autodromo di Pergusa. Ponownie samochody podzielono na cztery kategorie: Super 2000 (TC2 i TC2T), Super 1600 oraz Single-makes Trophy.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje końcowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2015 w sportach motorowych